

Pessoas
David Rentz - um notório entomologista

Localidades
Rentz (Geórgia)

Desambiguação